Botsvania cretacea — ископаемый вид мелких наездников, единственный в роде Botsvania из семейства Evaniidae (эваноидные перепончатокрылые). Меловой период: туронский ярус (около 90 млн лет). Южная Африка: Ботсвана (Orapa).

Описание 
Мелкие перепончатокрылые насекомые, длина около 4 мм; усики — 3,4 мм; мезосома — 1,3 мм; переднее крыло — 2 мм; задние бёдра — 2 мм. Прескутум и скутеллюм груди треугольновидные. Усики 15—16-члениковые. Крыловая жилка RS+M параллельна с жилкой Cu. Птеростигма мелкая. Между брюшком и грудкой расположен длинный субцилиндрический петиоль, он в 3 раза длиннее своей ширины и примерно равен длине скутума. 

Вид был впервые описан в 2007 году российским гименоптерологом и палеоэнтомологом Александром Павловичем Расницыным (Палеонтологический институт РАН, Москва) и африканским энтомологом Денисом Бразерсом (Denis J. Brothers; School of Biological and Conservation Sciences, Университет Квазулу-Натал, Scottsville, Питермарицбург, ЮАР) и назван по месту и времени обнаружения типовой серии (Ботсвана). 
От других ископаемых родов Evanioidea (американских , , , сибирского , китайского , ливанских ,  и ) отличается жилкованием крыльев и другими особенностями строения груди и усиков.

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 
 Evaniidae на сайте tolweb.org
 Evaniidae на сайте biolib.cz
 Evaniidae на сайте hol.osu.edu

Вымершие эванииды
†
Насекомые мелового периода
Ископаемая фауна Африки
Фоссилии из меловых отложений Ботсваны
Животные, описанные в 2007 году
Таксоны, описанные Александром Павловичем Расницыным